Authie (riu), riu de França que desemboca al Canal de la Mànega
 Authie (Calvados), municipi del departament de Calvados
 Authie (Somme), municipi del departament de la Somme, regat pel riu del mateix nom